Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1959 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na Stadio Comunale w Turynie w sierpniu i wrześniu 1959 roku. Reprezentantom Polski udało się zdobyć osiem medali, w tym jeden złoty.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1959 w lekkoatletyce
1959
Lekkoatletyka w Turynie
Letnia Uniwersjada 1959